Güthling ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Eduard Güthling (1824–1896), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Horst Güthling (1922–2005), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Johannes Güthling (1903–1979), deutscher Pädagoge und Gymnasialdirektor
 Otto Güthling (1853–1931), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Wilhelm Güthling (1906–1971), deutscher Historiker und Archivar